P108 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 108, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament